Laffin est un patronyme porté notamment par :
 André Laffin (1922-), homme politique français ;
 Dominique Laffin (1952-1985), actrice française ;
 John Laffin (1922-2000), historien et romancier australien ;
  (1918-), homme politique canadien.

Homonymie de patronyme